Gminy w USA:
 Franks (ang. Franks Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie St. Francis
 Franks (ang. Franks Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Woodruff